Colony House steht für:

 Colony House (Band), US-amerikanische Band 

im NRHP gelistete Objekte:
 Colony House (Kalifornien), NRHP-Nr. 78000824
 Colony House (New Hampshire), NRHP-Nr. 05000969